Back to the Future Part III - Amerikaanse film uit 1990
 Back to the Future: Part III (soundtrack) - soundtrack van bovenstaande film
 Back to the Future Part III (computerspel) - computerspel uit 1991